

Биково — село, Алтайський район, Східноказахстанська область

Биково — село, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Биково — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Биково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Биково — присілок, Волоколамський міський округ, Московська область
 Биково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Биково — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Биково — село, Кабанський район, Бурятія
 Биково — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Биково — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Биково — селище, Подольський міський округ, Московська область
 Биково — присілок, Томський район, Томська область
 Биково — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Биково — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край
 Биково — село, Шипуновський район, Алтайський край
 Биково — колишній аеропорт, Московська область

Биково — село в общині Суботиця Північно-Бацького округу в автономному краю Воєводина.